Monosulfid se može odnositi na:

 Ugljen monosulfid, CS
 Bakar monosulfid, CuS
 Monoazot monosulfid, SN
 Silicijum monosulfid, SiS
 Skandijum monosulfid, ScS
 Uranijum monosulfid, US